

Населені пункти та їхні частини
 Росоха — село в гміні Бендкув Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Росоха — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Росоха — село в гміні Пецкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Росоха — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Росоха — село в гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства
 Росоха — село в гміні Ґоліна Конінського повіту Великопольського воєводства
 Росоха — село в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Росоха — частина села Седлиська в гміні Зембовіце Олеського повіту Опольського воєводства
 Росоха — осада в гміні Олесно Олеського повіту Опольського воєводства
 Росоха — осада в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Росоха — осада в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства

Див. також 
 Росоха Степан

Примітки